Armer Heinrich steht für:

 Der arme Heinrich, ein Werk von Hartmann von Aue
 Armer Heinrich (Pfitzner), eine Komposition von Hans Pfitzner 
 umgangssprachlich eine 4-Pfennig-Münze der Weimarer Republik